У турнірі команд першої ліги чемпіонату України взяли участь 18 команд:

 — команди, що опустилися з вищої ліги.
 — команди, що піднялися з другої ліги.

Команда «Карпати-2» (Львів) замінила перед початком сезону команду ФК «Львів».

Перед початком сезону команда «Електрометалург-НЗФ» (Нікополь) мала назву «Металург».

Після першого кола, у зв'язку з тим, що місце команди ЦСКА (Київ) у вищій лізі зайняла команда «Арсенал» (Київ), команда ЦСКА-2 (Київ) продовжила виступи під назвою ЦСКА (Київ).

Підсумкова турнірна таблиця 

|}

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Перша ліга 2001/2002 на офіційному сайті ФФУ
 Перша ліга 2001/2002 на сайті Олексія Кобизєва
 Перша ліга 2001/2002 на сайті Дмитра Трощія
 Чемпіонат України 2001/2002 на сайті RSSSF

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2001—2002
 Чемпіонат України з футболу 2001—2002: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 2001—2002: друга ліга

2001 у футболі
2002 у футболі
Сезони першої ліги України з футболу
2001 в українському спорті
2002 в українському спорті